Der Silvesterlauf Kaufungen wird jährlich an Silvester in Kaufungen ausgetragen. Er ist bekannt als Hessisches São Paulo und lag 2015 mit 1.177 Teilnehmern auf Rang 26 der 100 größten Volks- und Straßenläufe in Hessen.

Geschichte 
Der Kaufunger Silvesterlauf wurde erstmals 1973 ausgetragen. Zunächst betrug die Streckenlänge des Hauptlaufes, ähnlich der des Silvesterlaufes in São Paulo, 8,3 km, wurde jedoch durch den Bau der Theodor-Heuss-Straße auf 7,7 km verkürzt. Seit der erste und bisher einzige Deutsche Sieger des Silvesterlaufes in Sao Paulo Erich Kruzycki nach seinem Umzug von Hamburg nach Göttingen auch am Kaufunger Silvesterlauf teilnahm, ist dieser auch als Hessisches São Paulo bekannt.

In den Jahren 2020 und 2021 wurde die Veranstaltung wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt.

Streckenverlauf 
Die Laufstrecke des Kaufunger Silvesterlaufes führt ausgehend vom Hessenring nahe der Gesamtschule Kaufungen (IGS), in der sich das Wettkampfzentrum befindet, über den Außenbezirk Forellengrund, die Aussiedlerhöfe Am Setzebach und durch Niederkaufungen hindurch wieder zum Hessenring. Der Start aller Strecken befindet sich in Höhe des Einkaufszentrums. Die gesamte Strecke ist durchgehend asphaltiert.

Statistik

Streckenrekorde 

Die Streckenrekorde der 7,7 km-Distanz ab 1993, in den Jahren zuvor wurde die Strecke mehrfach verändert.

 Männer: 23:11 min, Jürgen Kerl, 1997
 Frauen: 26:33 min, Eva Dieterich, 2016

Siegerlisten

7,7 km (seit 1993)

1973–1992

Bekannte Teilnehmer 
 Erich Kruzycki
 Ralf Salzmann
 Lisa Hahner
 Anna Hahner
 Julian Flügel
 Ybekal Daniel Berye
 Thordis Arnold
 Jutta Siefert

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kaufungen
Sportveranstaltung im Landkreis Kassel
Laufveranstaltung in Deutschland
Gegründet 1973